(né en 1989), footballeur international bissau-guinéen
Formose Mendy (né en 1993), footballeur franco-bissau-guinéen
Formose Mendy (né en 2001), footballeur sénégalais